Prodissopsalis (Продисопсалис — „прије Дисопсалиса”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Hyaenodontidae, који је у периоду средњег еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Prodissopsalis eocaenicus је тежила око 18,02 kg.

Понашање и палеоекологија 
Врста Prodissopsalis eocaenicus је била копнени предатор са простора Европе, који се хранио са месом и костима.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Prodissopsalis.

Временска распрострањенст рода Prodissopsalis унутар породице Hyaenodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodontidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе